Ольга Симонова:
* Симонова, Ольга Алексеевна (1938—2013) — советская и российская театральная актриса и режиссёр.
 Симонова, Ольга Михайловна (род. 1985) — российская футболистка.